Canoabo peut désigner :

Canoabo : l'une des trois paroisses civiles la municipalité de Bejuma dans l'État de Carabobo ;
 Canoabo : capitale de la paroisse civile de Canoabo, dans la municipalité de Bejuma dans l'État de Carabobo ;
 Réservoir de Canoabo et le barrage de Canoabo dans la paroisse civile de Canoabo.

Homonymie de toponyme